Amargosa bezeichnet:

 Amargosa (Bahia), Stadt im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Amargosa River, periodischer Fluss in der Grenzregion von Nevada und Kalifornien, USA

Siehe auch:

 Amargosa Creek
 Amargosa Valley